Це алфавітний перелік країн за минулим та прогнозованим [Валовим внутрішнім продуктом], заснованим на методології паритету купівельної спроможності (ПКС) , а не на ринкових обмінних курсах. Значення наведено в доларах США. Ці умовні цифри взяті з бази даних Світового економічного прогнозу (WEO) Міжнародного валютного фонду, видання жовтня 2018 року. Цифри наведені або виражені в мільйонах міжнародних доларів. Усі прогнози в доларах ПКС.


МВФ оцінка між 1980 і 1989

МВФ оцінка між 1990 і 1999

МВФ оцінка між 2000 і 2009

МВФ оцінка між 2010 і 2019

МВФ оцінка між 2020 і 2024

Країни клубу трильйонів
Далі наведено перелік країн, які досягають певного порогу ВВП (ДПП) у конкретному році відповідно до Міжнародного Валютного Фонду. Що стосується Радянського Союзу, то його ВВП (ПКС) у 1990 р. Досяг 2,66 трлн. Дол., але невідомо, у якому році його економіка перевищила 1 трлн.

Довгострокові ВВП прогнози 
Ця таблиця включає прогноз ВВП для 20 найбільших економік з 2016 по 2050 зроблена у ВБ компанією PricewaterhouseCoopers у лютому 2017.

Ці таблиця є прогнозом для 10 найбільших економік по номінальному ВВП використовує ПКС обміні курси для 2030 створений у UK компанією Standard Chartered.

Див. також

Примітки
International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook (WEO) Database, October 2016 edition, Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) valuation of country GDP, current international dollars.

Зовнішні посилання
IMF website
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx 2017 World Economic Outlook (WEO) Database]
Archive of the WEO databases, from 1999 to 2011

